Chiesa della Dedicazione di San Michele Arcangelo – chiesa di Mezzolago, frazione di Ledro
 Chiesa della Dedicazione di San Michele Arcangelo – chiesa di Ronzo-Chienis
 Chiesa della Dedicazione di San Michele Arcangelo – chiesa di Seo, frazione di Stenico

Pagine correlate
 San Michele (disambigua)
 Chiesa di San Michele Arcangelo
 Abbazia di San Michele
 Basilica di San Michele
 Cappella di San Michele
 Cattedrale di San Michele Arcangelo
 Eremo di San Michele
 Oratorio di San Michele
 Pieve di San Michele